Трофей Пичичи — награда, присуждаемая испанской спортивной газетой Marca лучшему бомбардиру каждого сезона испанской футбольной лиги. Награда названа в честь известного игрока клуба «Атлетик Бильбао» Рафаэля Морено Арансади, по прозвищу Пичичи.

Победители

Примера

Игроки с наибольшим количеством трофеев

Игроки с большинством последовательных призов

Игроки с наибольшим количеством голов за сезон

Команды с наибольшим количеством трофеев 

 Выделенный год указывает что игрок разделил трофей c другим игроком
 ** Два игрока в году от одного клуба.

Дивизион Сегунда

Подобные трофеи 
Трофей Сарры, основанный в 2005 году также газетой Marca, присуждается игроку-испанцу, забившему за сезон больше всего голов. Трофей назван в честь Тельмо Сарраонаиндиа, известного как Сарра, игрока «Атлетика».

Примечания

Ссылки 
 Трофей Пичичи на rsssf.com

Футбольные награды в Испании
Ла Лига